Schloss Malschwitz ist der Name von zwei Schlössern in Malschwitz im Landkreis Bautzen in Sachsen:

 Altes Schloss Malschwitz (auch Kleines Schloss Malschwitz, Schloss Obermalschwitz), früherer Herrensitz des Rittergutes Obermalschwitz
 Schloss Malschwitz (Niederhof) (auch Schloss Niedermalschwitz), früherer Herrensitz des Rittergutes Niedermalschwitz